Павел Веверс (21 июля 1907 года, Кёльн — 6 марта 1941 года) — немецкий спортсмен спринт каноист. Принимал участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в конце 1930-х годов.

Спортивные достижения 
Пол Веверс тренировался в немецком спортивном клубе Kajaksport Köln. В 1931—1933 годах он с напарником Franz Schneider занимал первые места на чемпионатах Германии по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине К-2 на дистанции 10000 метров.

В 1933 году он с напарником был вторым на чемпионате Европы в дисциплине К-2 на дистанции 1000 метров.

В 1936 году он с напарником Людвигом Ланденом был первым на чемпионате Германии в дисциплине К-2 на дистанции 10000 метров.

На летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине завоевал золотую медаль в дисциплине К-2 на дистанции 10000 метров.

Веверс погиб в Брауншвейге, нижняя Саксония, Германия, во время Второй Мировой войны 6 марта 1941 года в авиакатастрофе.

Литература 
Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik I. Sportverlag Berlin 1997 ISBN 3-328-00715-6

Ссылки 
 Профиль DatabaseOlympics.com
 Профиль Sports-reference.com

Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1936 года
Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Погибшие в авиакатастрофах в Германии